Кастрільйо-де-Кабрера () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Ла-Кабрера (Мадрид) Ла-Кабрера (ісп. La Cabrera) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид. Населення — 2490 осіб (2010).
 2997 Кабрера (2997 Cabrera) — астероїд головного поясу.
 Кабрера-д'Анойя () — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.

  (1908—1999) — аргентинський ботанік.
 Вільмар Кабрера (1959) — уругвайський футболіст.
 Гіль де Кабрера-і-Давалос (1646-1712) — іспанський військовик і колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи.
 Луїс Маріо Кабрера (1956) — аргентинський футболіст.
 Мануель Естрада Кабрера (1857 —1924) — гватемальський політичний діяч, президент і диктатор.
 Рене Кабрера — болівійський футболіст, півзахисник.
 Сантьяго Кабрера (нар. 5 травня 1978) — венесуельський актор чилійського походження.
 Херонімо Луїс де Кабрера (1528—1574) — іспанський конкістадор.